Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Trawiński – polski informatyk
 Florentyn Trawiński – polski historyk sztuki, poliglota, tłumacz, muzealnik
 Jacek Trawiński – polski dyplomata